Formula 3000 sezona 1997 je bila trinajsto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 11. majem in 25. oktobrom 1997.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Dirkaško prvenstvo

Celoten pregled 

R24=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral NT=brez časa na kvalifikacijah DIS(1)=diskvalificiran po prvem mestu (13)=mesto po treningu, na štartni vrsti ni bilo prosto DIS=diskvalificiran na treningu

Viri in opombe 

1997 v športu
1997